Landtagswahlkreis 41 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Sinsheim (seit 1956)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Spree-Neiße I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Cottbus II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Senftenberg I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Main-Kinzig II (seit 1983)
 Wahlkreis 41 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 41 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Diepholz (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Syke (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Garbsen (2003)
 Landtagswahlkreis Lehrte (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Braunschweig I (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Düsseldorf I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mettmann I (2000)
 Landtagswahlkreis Mettmann II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Moers I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Moers-Ost (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bad Dürkheim (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Dresden 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Weißeritzkreis 1 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Meißen-Dresden Süd (1994 und 1999)
 Wahlkreis Dresden III (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Zeitz (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Querfurt (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Halle III (2002)
 Landtagswahlkreis Halle IV (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Merseburg I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lübeck-Mitte (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Ost (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Nord (1967)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Nord (1950)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Ost (1947)

in Thüringen
 Wahlkreis Gera I (seit 1994)
 Wahlkreis Schmalkalden I – Bad Salzungen II (1990)